Aramazd era a principal divindade do panteão pré-cristão da Armênia. Chamado pelos armênios da época de "Arquiteto do Universo, Criador do Céu e da Terra", era considerado o pai de todos os deuses e deusas, criador do universo. Também era considerado a fonte da fertilidade da terra, deus da colheita e das frutas, e o festival em sua homenagem, chamado de Amanor, era celebrado no dia do ano novo no antigo calendário armênio.

Aramazd era uma divindade sincrética, uma combinação da figura lendária autóctone armênia Ara e o Aúra-Masda irânico. Durante o período helenístico Aramazd passou a ser comparado ao Zeus grego. 

Um dos principais templos de Aramazd se localizava em Ani (atual Kamakh, na Turquia), um centro administrativo e cultural da antiga Armênia. O templo foi destruído no fim do século III, após a adoção do cristianismo como religião estatal do país.

Ligações externas
Armenian Mythology from the Tour Armenia site

Deuses da fertilidade
Mitologia europeia
Mitologia arménia